Montagu Bertie, II conte di Lindsey – militare e politico inglese
 Montagu Bertie, V conte di Abingdon – nobile britannico
 Montagu Bertie, VI conte di Abingdon – politico britannico
 Montagu Bertie, VII conte di Abingdon – nobile britannico